Алфавит пушту — алфавит, используемый для записи языка пушту. Состоит из 44 букв и используется для письма справа налево. Является модификацией персидского алфавита, в свою очередь произошедшего от арабского.

История 
По сравнению с многими другими южноазиатскими языками, пушту имеет долгую литературную традицию.

Вероятно, письменная культура пуштунов начинает развиваться с 16 века, однако точное время происхождения письма остается неизвестным. Древнейшим датированным документом на пушту является книга Хайруль-Байян (خیرالبیان — «Преблагая весть») суфия Баязида Ансари, которая датирована 6 сентября 1651 года. Это стихотворный сборник, включающий в себя также и религиозные стихи на фарси, арабском и панджаби. Баязид писал пуштунские тексты Хайруль-Байян с помощью видоизмененного арабского письма, однако отличающего от современного пуштунского. Был ли Баязид первым, кто записал пуштунский язык, или же и до него были письменные памятники, неизвестно.

Документы, которые до середины 20-го века датировались как более ранние, теперь считаются более поздней подделкой. Особенно стоит отметить найденную в 1944 году афганским литературоведом Абдуль-Хаййем Хабиби рукопись под названием «Пата Хазана» (‏پټه خزانه — «Скрытое сокровище»). Она была датирована 1729 годом и являлась сборником поэзии на пушту. Некоторые стихи в ней относились к 8 веку. Тем не менее, в иранистике это считается недостоверным.

Светская литература на пушту была создана в начале 17-го века, самым крупным её представителем является Хушаль-хан Хаттак. Известно, что последователи Хаттака (независимо от Баязида Ансари) адаптировали персидский алфавит для письма на пушту. Именно они считаются основателями современной письменности на пушту. Вероятно, они говорили на юго-западных диалектах пушту (диалект Кандагара), на основе которого они и создали современное письмо. Возможно, поэтому современное письмо пушту более приспособлено для говора Кандагара, чем для северных и восточных наречий.

В семнадцатом веке в пуштунской среде поднялись споры по поводу письма и правописания. Круг, собравшийся вокруг творчества Баязида Ансари (члены секты Рошани) считал, что необходимо использовать «персидский» почерк насталик при письме на пушту, в то время как последователи Ахунда Дарвеза, пытавшиеся защитить ислам от влияния шиитских сект, отдавали предпочтение арабскому насху. Сейчас, в основном, используется именно насх.

В полной мере современная орфография стала использоваться где-то с середины 18 века. Самая ранняя рукопись в современной орфографии - найденная в Пешаваре копия дивана Ахмад-Шаха Абдали, датируемая 1750 годом. Тем не менее, время и обстоятельства формирования современного правописания остаются спорными.

Пуштунский алфавит имеет некоторые буквы, отсутствующие в арабском и персидском алфавитах. Для церебральных согласных были добавлены знаки, образованные присоединение маленького кружка (который называют «panḍak», «ğaṛwanday» или «skəṇay») к знаку чистого согласного. Были добавлены буквы ښ и ږ, которые обозначают звуки x\ś и g\ź. Кроме того, добавлены буквы, обозначающие аффрикаты ts и dz (ими стали څ и ځ), а также несколько букв на основе арабской ي.

Алфавит 

1. В середине и конце слова буква ا обозначает долгий гласный ȃ, а в начале она обозначает любой гласный звук (в огласованных текстах обозначается соответствующей огласовкой). Для указания на начальное ȃ используется знак آ.

2. Звук f в речи (и на письме) может заменяться на p. Таким образом, слова с ف пишутся также и с پ.

3. Буквы ق ف ظ ط ض ص ح ﺫ ث обозначают специфические арабские звуки, в пашто уподобляются исконным звукам [s, z, h, s, z, t, z, f, k] соответственно. Иногда ق произносится как q.

4. Буквы ع и ء после согласных и долгих гласных не произносятся, после кратких гласных делают их долгими. Иногда ع может артикулироваться как гортанная смычка, тогда она не влияет на краткие гласные. В некоторых случаях ء обозначает гласную после паузы, которая в огласованных текстах обозначается нужной огласовкой. Иногда ء пишется над конечной буквой هٔ для обозначения конечного звука ə (зваракай).

5. ک может писаться как ك، а ګ — как گ.

6. В Пакистане и граничащих с ним районах в письме часто можно встретить букву из алфавита урду  вместо ي، ی، ۍ، ئ، ې.

7. В пушту, в отличие от фарси, различают буквы ي и ی, первая употребляется для обозначения долгого [и], вторая — для дифтонгов с [й] на конце слова (кроме дифтонга əi, который обозначается как ۍ или ئ).

8. В ранних рукописях знак хамзы над буквой ځ заменялся уменьшенным вариантом буквы ك.

9. В первых известных рукописях на пушту (1651 год) для обозначения [dz] и [ts] использовался знак ڊ. В 1696—1697 годах вместо неё используется буква څ. Сейчас она обозначает только [ts]

10. До 1936 года ретрофлексный нун записывался как نړ, сейчас он пишется как ڼ. Старое написание иногда сохраняется в Пакистане.

11. Хамза в ﺉ может записываться правее — ٸ.

12. Сочетание ـنبـ читается как «mb».

13. Для обозначения афганской валюты (афгани) существует специальный знак ؋.

Диакритические знаки 

Огласовки пушту представлены следующими:

Буквы «йа» в пушту 

В пушту были разработаны несколько букв на основе арабской ي, которые употребляются по-разному. Подробнее в таблице ниже.

Примечания 

Алфавит пушту